Münter ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Münter (1735–1793), Hofprediger und Kirchenlieddichter
 Erich Münter (1871–1915), deutsch-amerikanischer Hochschullehrer und Attentäter
 Ernst Münter (1899–1983), deutscher Sportwissenschaftler
 Felix A. Münter (* 1985), deutscher Autor und Übersetzer
 Friedrich Münter (1761–1830), deutsch-dänischer evangelischer Theologe
 Gabriele Münter (1877–1962), Malerin des Expressionismus
 Georg Münter (1900–1965), deutscher Architekt und Hochschullehrer

 Gustav Münter (1877–1960), deutscher evangelischer Pfarrer und Superintendent 
 Heinrich Münter (1883–1957), deutscher Anthropologe

 Johann Friedrich de Münter (1659–1693), herzoglich braunschweig-lüneburgischer Oberbaumeister und Hofarchitekt in Celle und Hannover
 Julius Münter (1815–1885), deutscher Zoologe, Botaniker und Hochschullehrer
 Leilani Münter (* 1974), US-amerikanische Rennfahrerin
 Michael Münter (* 1973), deutscher politischer Beamter
 Richard Münter (1860–1938), deutscher Generalmajor 

Siehe auch:
 Münter-Haus in Murnau am Staffelsee